Die Anwälte ist der Titel

 der deutschen Fernsehserie Die Anwälte
 des deutschen Kinofilms Die Anwälte – Eine deutsche Geschichte